El nombre Pelagia puede hacer referencia a:

Pelagia de Antioquía, santa y mártir cristiana del siglo IV;
Pelagia de Tarso, otra santa y mártir durante la persecución de Diocleciano;
Pelagiidae, familia de escifozoos del orden Semaeostomeae;
Pelagia noctiluca, medusa del orden de los escifozoos.